Олег Олегович Ореховский (род. 3 ноября 1977, Норильск, СССР) — российский спортсмен по хоккею с шайбой. Мастер спорта России международного класса, четырехкратный чемпион России (1995; 2000; 2004; 2005), Обладатель Кубка МХЛ (1996). Амплуа — защитник. Воспитанник СДЮШОР «Динамо» им. А. И. Чернышева. Игрок сборной России на ЧМ 2001 года. Тренер Автомобилист .

Тренерская карьера 
С 2012 года тренер команды КХЛ «Витязь», а с 11 января 2014 года — исполняющий обязанности главного тренера, с апреля 2014 года до 28 ноября 2015 года — главный тренер команды.

28 ноября 2015 г. после неудачной серии из 8-ми поражений подряд отправлен в отставку с должности главного тренера команды «Витязь».

С 16 сентября 2017 года тренер команды КХЛ «Сочи».

С 16 мая 2018 года по 14 мая 2019 года помощник главного тренера «Динамо» (Москва).

14 мая 2019 года занял должность ассистента главного тренера ХК «Сибирь».

20 апреля 2021 года вошёл в тренерский штаб рижского ''Динамо''

Статистика (главный тренер) 

 Последнее обновление: 18 марта 2016 года

Биография 
Первый матч за профессиональный клуб Динамо (Москва) — 12 сентября 1994.
Первая шайба за профессиональный клуб Динамо (Москва) — 31 января 1996.

Достижения 
 1995 — Чемпион страны
 1996 — Второй призёр чемпионата страны
 1996 — Обладатель Кубка МХЛ
 1997 — Финалист Евролиги
 1998 — Финалист Евролиги
 1998 — Финалист Кубка России
 1999 — Второй призёр чемпионата страны
 1999 — Финалист Евролиги
 2000 — Чемпион страны
 2004 — Чемпион России в составе Омского Авангарда
 2005 — Чемпион страны
 2005 — Финалист Континентального Кубка

Статистика

Клубная карьера

Примечания 

Тренеры ХК «Витязь»